Елена Аделаида Шлезвиг-Гольштейн-Зонденбург-Глюксбургская (; 1 июня 1888 — 30 июня 1962) — третья дочь Фридриха Фердинанда, титулярного герцога Шлезвиг-Гольштейнского (c 1931) и его жены принцессы Каролины Матильды Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбургской. Она стала принцессой Дании после брака с датским принцем Харальдом.

Брак и дети 
Елена Аделаида вышла замуж за принца Харальда Датского, четвёртого ребёнка и третьего сына короля Дании Фредерика VIII и его супруги принцессы Ловисы Шведской 28 апреля 1909 года. У Елены Аделаиды и Харальда было пятеро детей:
 Луиза Каролина Феодора Матильда Виктория Александра Фредерика Иоганна Датская (3 июля 1910 — 17 марта 1975). Она вышла замуж за своего двоюродного брата, принца Кристиана Шаумбург-Липпского.
 Каролина Матильда-Луиза Кристиана Дагмар Мод Августа Ингеборга Тира Адельхайда Датская (27 апреля 1912 — 12 декабря 1995). Она вышла замуж за своего двоюродного брата принца Кнуда Датского .
 Александрина Луиза Каролина Матильда Дагмар Датская (12 декабря 1914 — 26 апреля 1962). Она вышла замуж за графа Луитпольда Кастель-Кастель.
 Горм Ханс Кристиан Фредерик Харальд Датский (24 февраля 1919 — 26 декабря 1991).
 Олуф Христиан Карл Аксель Датский (10 марта 1923 — 19 декабря 1990). Женился морганатически на Энни Элен Доррит Мюллер и получил титул графа Розенборг.
Принцесса Елена стала очень непопулярной во время Второй мировой войны из-за её личных симпатий к немецкой оккупации и нацистской партии. Датчане заявили, что принцесса Елена была единственным членом датской королевской семьи, которая предала свою страну. Она устроила в своём доме развлечения для немцев. После войны, принцесса Елена была выслана из Дании 30 мая 1945 года и помещена под домашний арест в замке Глюксбург, в Германии. Ей было разрешено вернуться в Данию в связи со смертью её супруга в 1949 году.

Титулы 
 1 июля 1888 — 28 апреля 1909: Её Светлость Принцесса Елена Аделаида Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская
 28 апреля 1909 — 30 июля 1962: Её Королевское Высочество Принцесса Елена Аделаида Датская

Родословная

Примечания 

Принцессы Дании
Датские коллаборационисты
Принцессы Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургские